Salonic ( - Thessaloniki) este o prefectură greacă, în periferia Macedonia Centrală. Reședința sa este Salonic. Este a cea de-a doua, ca populație, prefectură din Grecia, și cea mai populată din Nordul Greciei.

Municipalități și comunități 

Salonic